Centrale ima više značenja:
 centrala (ili elektrana), množina su centrale (ili elektrane)
 Centrale, Ascoli Piceno
 Centrale, Benevento
 Centrale, Bergamo
 Centrale, Pescara
 Centrale, Torino
 Centrale, Trento
 Centrale, Vicenza